

Шутово — населений пункт, община Кичево

Шутово — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Шутово — присілок, Харовський район, Вологодська область

Шутово — село та громада, округа Мартін, Жилінський край